Holm – miejscowość w Szwecji w gminie Halmstad
 Holm – miejscowość w Szwecji w gminie Sundsvall
 Holm – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland
 Holm – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg
 Holm – wyspa Ostrów w Gdańsku
 holm – pierwiastek chemiczny
 Dore Holm – wysepka niedaleko południowego brzegu Eshaness, na zachodzie Mainlandu, Szetlandy
 Holm – wieś w Danii

Osoby noszące nazwisko Holm 
 Brian Holm (Sørensen) (ur. 1962) – duński kolarz szosowy, dyrektor sportowy grupy Omega Pharma-Quick Step.
 Caroline Bonde Holm – duńska lekkoatletka
 Celeste Holm – amerykańska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna
 Daniel Fredheim Holm – norweski piłkarz
 Eleanor Holm – pływaczka amerykańska
 Georg Hólm (ur. 1976) – islandzki muzyk
 Henrik Holm (ur. 1968) – szwedzki tenisista
 Ian Holm – angielski aktor filmowy i teatralny
 Jacob Erik Holm – duński wojskowy
 Jens Holm – szwedzki polityk
 Justyna Holm (ur. 1960) – polska poetka, autorka tekstów piosenek
 Leif Erik Holm (ur. 1970) – niemiecki ekonomista i polityk, działacz Alternatywy dla Niemiec.
 Martin Holm – szwedzki kick-boxer wagi ciężkiej
 Pól Arni Holm – farerski wokalista
 Rógvi Holm – farerski piłkarz
 Stefan Holm (ur. 1976) – szwedzki lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Thomas Holm – norweski piłkarz
 Tore Holm (1896-1977) – szwedzki żeglarz, pięciokrotny olimpijczyk, czterokrotny medalista tej imprezy.
 Ulf Holm (ur. 1969) – szwedzki polityk, parlamentarzysta europejski i krajowy